Up All Night může znamenat:

 Up All Night (album, One Direction), album skupiny One Direction z roku 2011
 Up All Night (album, John Scofield), album Johna Scofielda z roku 2003
 Up All Night (píseň, Blink-182), píseň skupiny Blink-182 z roku 2011
 Up All Night, americký komediální seriál z let 2011-2012